Zitterbart ist der Familienname folgender Personen:

 Gerrit Zitterbart (* 1952), deutscher Pianist und Kammermusiker
 Martina Zitterbart (* 1963), deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin